Ingemar Olsson kan syfta på:
 Ingemar Olsson (musiker), född 1947
 Ingemar Olsson (företagsledare), född 1927
 Ingemar Olsson (språkforskare), född 1923